Вэнья́нь () — классический письменный язык, использовавшийся в Китае в основном до начала XX века в литературных произведениях, научных публикациях, официальных документах и для деловой переписки.

Терминология. История 
Термин «вэньянь» (также ) используется применительно к письменному языку, который воспроизводил лексику и грамматические особенности классических китайских текстов от периода Чжаньго до династии Хань (V век до н. э. — III век н. э.). По мнению С. Е. Яхонтова, вэньянь как таковой возник в эпоху Тан, когда разница между письменным и разговорным китайским языком стала заметной и авторы текстов стали сознательно подражать языку памятников, созданных на несколько столетий раньше. 

В эпоху Тан философы Хань Юй и Лю Цзунъюань последовательно разрабатывали стиль гувэнь (), проводя параллели между чистотой конфуцианских принципов и чистотой языка, который воспроизводил формы и лексику, с помощью которых были зафиксированы конфуцианские каноны. Однако в танскую эпоху сепарации «высокого» и «низкого» языков окончательно так и не произошло, и языковое многообразие литературы было очень велико. Художественные произведения, которые в последующие эпохи записывались на байхуа, в эпоху Тан могли содержать элементы живого языка (например, счётные слова), но могли соответствовать и древним образцам. Ближе всего к разговорному языку той эпохи переводы буддийских сутр. 

Начиная с эпохи Сун в китайской культуре господствовала диглоссия, когда сосуществовали и в той или иной степени взаимодействовали друг с другом две принципиально различные письменные формы китайского языка — вэньянь и близкий к разговорному языку соответствующего периода байхуа. Со временем эти языки стали прочно ассоциироваться с литературными жанрами — высокая философская проза и новеллистика создавалась на вэньяне, рассказы, драмы и романы — чаще на байхуа.

По мере развития языка, возникли неформальные разновидности вэньяня, используемые в разных контекстах одними и теми же писателями. Поздние разновидности вэньяня, например, язык представителей Тунчэнской школы (), во многих отношениях сложнее для понимания, поскольку поздние авторы не столь строго соблюдали правила древнекитайского языка и насыщали свои тексты скрытыми цитатами из канонических и неканонических древних текстов, понятных лишь посвящённым, учёным-филологам и знатокам древнего канона. 

Вэньянь — своего рода «вневременной язык», в котором могут одновременно использоваться лексические единицы и грамматические конструкции, присущие текстам разных веков. По мере открытия Китая для внешнего мира в XIX веке, в языке появилось множество двусложных и многосложных слов, прежде всего, фонетических заимствований и неологизмов, которые в первую очередь проникали в кантонский диалект; неологизмы либо изобретались европейскими миссионерами, либо создавались японскими учёными из китайских иероглифов и по китайской модели словообразования. Вэньянь вобрал в себя всю позднейшую политическую, научную и техническую терминологию.

До начала XX века вэньянь являлся единственным языком государственного делопроизводства, официальной переписки, науки, «высоких» жанров художественной литературы, первых периодических изданий. Иногда «вэньянем» называют также собственно древнекитайский язык. В современном значении, противопоставленном «байхуа», термин стал использоваться в Китае на рубеже XIX—XX веков.

Особенности языка

Морфология 
Вэньянь и байхуа относятся к так называемым изолирующим языкам: в морфологии отсутствует словоизменение, а грамматические значения выражаются с помощью служебных слов и синтаксических моделей. Границы между знаменательными словами и служебными морфемами в китайских языках являются условными, затруднительно однозначно выделять части речи. При этом в байхуа далеко не всякие слова могут использоваться и как глаголы, и как имена, а количество слов, которые регулярно используются как глагол и как имя, невелико, и поддерживается морфологическими средствами.

Различие между вэньянем и байхуа обнаруживается в степени изолирующего характера языка. Вэньянь описывается лингвистами как идеальный пример изолирующего языка, в котором подавляющее большинство слов односложные (один иероглиф — одно слово), носят корневой характер, а служебные слова могут использоваться факультативно. Байхуа демонстрирует тенденцию развития к агглютинативному строю, не имея такового. Для байхуа характерны двусложные знаменательные слова, имеются регулярные глагольные и именные грамматические показатели с однозначным значением и узусом. Существуют глагольные видовременные суффиксы, суффикс множественности, префикс продолжительности действия, и др. Соотнесение тех или иных слов с определёнными частями речи констатируется на основании синтаксиса и семантики.

Грамматика и стилистика 
Несмотря на наличие устойчивых сочетаний из двух иероглифов (например, «Поднебесная», ), вэньянь — преимущественно «односложный» язык: слово равно односложному корню и на письме записывается иероглифом. Часть древнекитайских слов сохраняется в современном китайском языке, причём в разном составе в разных диалектах, в качестве односложных в том же или близком значении. Часть употребляется только в составе двусложных и многосложных слов либо фразеологических выражений. Примером является древнекитайское слово  — «есть, употреблять пищу»; в путунхуа ему соответствует глагол . При этом морфема  входит в состав слов  — «столовая»;  — «зерно, продовольствие»; устойчивого выражения  — «постоянно о чём-то думать» (буквально: «во сне и за едой трудно забыть») и т. п. Всего О. И. Завьяловой выделяется около 40 подобных слов и выражений. Оба глагола в значении «есть» употребляются в кантонском диалекте, а в наиболее архаичных диалектах группы минь (сямэньском, фучжоуском, тайваньских диалектах миньнань) используется только древнекитайский глагол. Ещё одной характерной особенностью вэньяня является следующая: знаменательные слова могут выступать в предложении в необычной функции. Например, при определённых условиях существительные могут употребляться как глаголы, глаголы — как наречия и т. п. Например: существительное  («кнут») в сочетании  означает «избил кнутом его». Существительное  («выгода») в сочетании  означает «приносить выгоду Поднебесной». И в древнекитайском языке, и в вэньяне могут быть выделены части речи (точнее, классы слов) в зависимости от способности этих слов употребляться в тех или иных конструкциях и сочетаться с теми или иными служебными и другими знаменательными словами. Грамматические конструкции при этом будут отличаться: так, конструкции с конечной связкой  («быть, являться») в современном языке соответствуют конструкции со связкой «быть» (), стоящей между подлежащим и именной частью.

Грамматическая структура вэньяня и байхуа принципиально отличается друг от друга: в вэньяне предлоги могут меняться местами со своими дополнениями, образуя обратный порядок слов: «дополнение + предлог» (хотя чаще наблюдается порядок слов «предлог + дополнение», что проявляется в типовой
структуре чэнъюей), тогда как в байхуа всегда: «предлог + дополнение». В вэньяне отсутствуют счётные слова, тогда как в байхуа в случае перечисления исчисляемых предметов между числительным и существительным всегда ставится классификатор, характеризующий класс исчисляемых предметов. Счёт действий в вэньяне выражается постановкой числительного перед глаголом, в байхуа для этого имеются так называемые суффиксы кратности — приглагольные счётные слова. При этом служебные слова современного китайского языка происходят из вэньяня, зачастую сохраняя традиционные значения, но приобретая новые грамматические функции; некоторые ( rúhé «как?; каким образом?»,  rúcǐ «так, таким образом», союзы-выразители сочинительной связи  yǔ и  jí, отрицания  wú и  fēi) остались в первозданном виде.

Вэньянь продолжает оказывать влияние на современный путунхуа, преимущественно в художественной литературе и официально-деловом стиле. Вэньянизмы однозначно маркируют стилистику риторических или поэтических приёмов, либо канцеляризмов. Элементы вэньяня в путунхуа могут быть классифицированы по трём группам:
 Чэнъюи и подражающие им и построенные по аналогичной модели политические лозунги (например, , «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ»). Существует ряд клишированных выражений, широко используемые в газетной лексике.
 Грамматические конструкции пассива или выражения изменения/превращения объекта (, «превратить убыток в прибыль»), и др.
 Служебные слова, например, предлоги 以 yǐ (во всём множестве своих древнекитайских значений) и 为 wéi, отрицания, показатель будущего действия (намерения совершения действия), и др.

Современный статус в Китае и за его пределами 
Движение за новую культуру 1920-х годов чрезвычайно ограничило применение вэньяня (хотя он продолжал использоваться на высшем государственном уровне и в официозной прессе, отчасти в юриспруденции, в университетском образовании). Гимн Китайской республики, принятый в 1924 году, написан на вэньяне и до сих пор используется на Тайване. В 1920-е годы, в противовес новым тенденциям, мыслители старшего поколения, такие как Ван Говэй и Линь Шу, стремились писать и переводить на вэньяне, активно пропагандировали его. Стихотворения на вэньяне продолжал создавать и Мао Цзэдун. В 1934 году гоминьдановское правительство попыталось вернуть вэньянь в программу начальных школ, в том числе конфуцианские каноны, что спровоцировало активную дискуссию в прессе всех политических направлений. После 1949 года язык остался в роли хранителя культурного наследия, который не используется в коммуникации. В разговорной форме вэньяня не существует, за исключением чэнъюев или цитат, поскольку ввиду высокой степени омонимичности, устно коммуницировать невозможно — речь непонятна на слух. Также особенностью вэньяня является то, что этот язык лишён сакральной составляющей, не ассоциируется с набором священных текстов, это язык искусства, науки и бюрократии. Буддийские и даосские тексты в конфуцианской среде воспринимались как философские, а не собственно религиозные, то есть не связанные со сверхъестественными авторитетами (в отличие от санскрита для буддистов).

На вэньяне существует огромный корпус текстов разнообразного характера и содержания (практически всё, что было написано на китайском языке до 1920-х годов), поэтому способность читать и понимать тексты на вэньяне — атрибут образованного человека. В XXI веке тексты на вэньяне входят в программу средней школы КНР и знание их входит в программу гуманитарных специальностей в высших учебных заведениях. Заметно увеличилось число книг по филологии и истории, выпускаемых в КНР на вэньяне (как полными иероглифами, так и перепечатками сокращёнными знаками), растёт число переизданий японских и европейских сочинений рубежа XIX—XX веков, переведённых на вэньянь. В языке СМИ также наблюдается тенденция к увеличению книжных элементов и оборотов, например, последовательное использование субстантиватора  и замена показателя определения  на древнее .

До конца XIX века вэньянь широко использовался как язык литературы и науки не только в Китае, но и во всей Восточной Азии — в Корее, Японии, Вьетнаме. В этих странах существовала социолингвистическая диглоссия, когда вэньянь исполнял функции «высокого» языка культуры, а собственный язык воспринимался как «низкий». Модификации этого языка — камбун () в Японии, ханмун () в Корее и ханван (, иногда , то есть ) во Вьетнаме — постепенно развились в системы собственно национального иероглифического письма — кандзи в Японии, ханча в Корее, тьы-ном во Вьетнаме.

Примечания

Литература

Учебники

Самоучители

Грамматики

Литература о вэньяне

Ссылки

Курсы 
 Основы древнекитайского языка и иероглифики. Ч1 
 Основы древнекитайского языка и иероглифики. Ч2 
 Основы древнекитайского языка и иероглифики. Ч3 
 Древнекитайский язык: анекдотические нарративы 
 A Primer in Chinese Buddhist Writings

Словари 
 Словарь Вэньяня Канси  (Словарь Канси)
 Несколько китайских словарей 
 Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise  (Самый большой в Европе словарь китайского языка)

Тексты 
 Исторические тексты на вэньяне 
 Тексты на вэньяне с переводом 

 
Китайские языки и диалекты
Древние языки
Средневековые языки
Книжные языки
История китайского языка
Иероглифические письменности